Het ATP-toernooi van Londen Indoor 1999 (met de officiële naam Guardian Direct Cup) werd gespeeld van 22 tot en met 28 februari 1999. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in het Battersea Park in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Londen Indoor
ATP-toernooi van Londen Indoor